Михаил Иванович Семёнов:
 Семёнов, Михаил Иванович (1915—1968) — советский художник кино, лауреат Сталинской премии.
 Семёнов, Михаил Иванович (1929—1996) — псковский архитектор-реставратор.